C32 può riferirsi a:

Astronomia 
 C32, designazione del catalogo Caldwell di NGC 4631, una galassia visibile nella costellazione dei cani da Caccia

Codici 
 C32, codice ECO di alcune linee del controgambetto Falkbeer, un'apertura degli scacchi

Trasporti 
 Autopista C-32, un'autostrada della Catalogna, in Spagna

Veicoli 
 Boeing C-32, una versione del Boeing 757
 HMS C32, sommergibile della classe C della Royal Navy
Caspar C 32, monomotore biplano ad uso agricolo realizzato dall'azienda tedesca Caspar-Werke negli anni venti
Citroën C32
HMS C32